Кедровый — посёлок в Тайгинском городском округе Кемеровской области России.

История 
Назван по обилию здесь кедрача.

География 
Посёлок Кедровый расположен в южной части Кемеровской области и находится в таёжной зоне, у реки Левая Голдобинова. Уличая сеть не развита.

Климат резко континентальный. Зима морозная и длительная. Лето короткое.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности населения в 319 жителей.

Инфраструктура 
Лесная промышленность. Туризм.

Транспорт 
Автодорога в г. Тайга.

Примечания 

Населённые пункты Тайгинского городского округа